Philbypuede referirse a

 Philby (canción), una canción por Rory Gallagher
 St John Philby, un arabista británico
 Kim Philby, su hijo, un doble agente del NKVD ruso